Der Brasil Tennis Cup 2016 war ein Damentennisturnier. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2016 und fand vom 31. Juli bis zum 5. August 2016 in Florianópolis statt.

Titelverteidigerinnen waren Teliana Pereira im Einzel und die Paarung Annika Beck / Laura Siegemund im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Brasil Tennis Cup 2016 fand vom 31. Juli bis zum 2. August statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Einzelwettbewerbs.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Florianópolis